Георге Барициу (; 1812, Жуку, Клуж, Трансильвания — 2 мая 1893, Сибиу, Королевство Румыния) — румынский , , , , , , академик, президент Румынской академии (1893), политик, , основатель румынской прессы в Трансильвании.

Биография 

Сын румынского грекокатолического священника. Учился в духовных семинариях в Блаже и Клуж-Напока, где получил образование священника.

Однако решил стать школьным учителем румынского языка в Брашове. Там же в 1838 году основал первую румынскую газету в Трансильвании Gazeta de Transilvania.

Активно участвовал в революции 1848—1849 годов в Австрийской империи. Установил связи с румынскими националистами и радикалами.

Совместно с однодумцами Андреем (Шагуном), Тимотеем Чипариу и другими основал в 1861 году Трансильванскую ассоциацию румынской литературы и культуры румынского народа, был её первым секретарём. Позже, стал главным редактором её печатного органа — журнал Transilvania.

В 1866 года был членом-учредителем Румынского литературного общества (Societatea Literară Română), сегодня Румынская академия.

С 1884 по 1888 год — президент Румынской национальной партии (Partidul Național Român din Transilvania și Banat).

Когда ASTRA начала публиковать обзор в Трансильвании, Бариц был главным лицом, участвовавшим в ее редакционной деятельности, и стал одним из авторов самой первой энциклопедии на румынском языке (опубликованной в Сибиу после его смерти между 1898 и 1904 годами). Его основная работа, опубликованная между 1889 и 1891 годами, была опубликована в «Истории Трансильвании в истории Трансильвании» («Избранные эпизоды последних двухсот лет в истории Трансильвании»).

Похоронен в Церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Сибиу.

Избранные публикации 
 Cuvântare scolasticească la ecsamenul de vară în Școala românească din Brașov și Cetate, 1837
 Deutsch-Rumänisches Wörterbuch, Dicţionariu român-german, 1853—1854 (Румынско-немецкий словарь)
 Dicționariu românesc-unguresc, Magyar-román szótar, 1869
 Părți alese din istoria Transilvaniei pre două sute de ani în urmă, I—III, Sibiu, 1889—1891
 Două drame familare, драма, 1891

Примечания

Ссылки 
 Baritu, Georg
 Институт истории Джорджа Барица

Президенты Румынской академии
Авторы энциклопедий и словарей